Села:
 Лівчиці — Львівська область, Львівський район
 Лівчиці — Львівська область, Стрийський район